Севастопольська — назви на честь міста Севастополь.

Назви станцій метро:
 «» — станція Московського метрополітену

Географічні назви:
 Севастопольська (станиця) — станиця в Адигеї
 Севастопольська вулиця — назви вулиць у деяких містах
 Севастопольська площа у деяких містах
 Севастопольська бухта у Севастополі.